Segunda División B 1980/1981 var den 4:e säsongen sedan Segunda División Bs start. Ligan vanns av Celta Vigo respektive Mallorca.

Tabeller

Grupp 1

Grupp 2

Källor
 lafutbolteca.com

1980 i Andorra
1980 i Spanien
1981 i Andorra
1981 i Spanien
Fotbollssäsongen 1980/1981